Søborg Kirke har flere betydninger:
 Søborg Kirke (Gribskov Kommune) – en kirke i Søborg Sogn.
 Søborg Kirke (Gladsaxe Kommune) – en kirke i Søborggård Sogn.